

Letteratura ed editoria 
 Dedalus (o Ritratto dell'artista da giovane) – romanzo semiautobiografico di James Joyce del 1916
 Stephen Dedalus – alter ego letterario di James Joyce
 Dedalus – rivista culturale online fondata da Walid Soliman
 Dedalus – casa editrice italiana di poesia

Musica 
 Dedalus – gruppo musicale italiano di rock progressivo, nato negli anni settanta
 Dedalus – album  di Furio Di Castri del 1973

Personaggi 
 Dedalus – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Dedalus – personaggio del videogioco Resistance 2

Pagine correlate 
Daedalus
Deadalus
Dedalo (disambigua)
Daedalus Project